Geografia:
Muntanyes:
Puig Moltó: muntanya situada al municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Puig Moltó: muntanya situada al municipi de Begues (Baix Llobregat)
Puig Moltó: muntanya situada als municipis de Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d'Osormort (Osona)
Puig Moltó: possessió del municipi de Montuïri (Mallorca)